Гражда́нский сельсове́т — упразднённое муниципальное образование в составе Минераловодского района Ставропольского края Российской Федерации.

Административный центр — село Гражданское.

История 
 .
 Законом Ставропольского края от 28 мая 2015 года № 51-кз, все муниципальные образования, входящие в состав Минераловодского муниципального района Ставропольского края (Минераловодского территориального муниципального образования Ставропольского края) — городские поселения Минеральные Воды, посёлок Анджиевский, сельские поселения Гражданский сельсовет, село Греческое, Левокумский сельсовет, Ленинский сельсовет, Марьино-Колодцевский сельсовет, село Нагутское, Нижнеалександровский сельсовет, Первомайский сельсовет, Перевальненский сельсовет, Побегайловский сельсовет, Прикумский сельсовет, Розовский сельсовет и Ульяновский сельсовет были преобразованы, путём их объединения, в Минераловодский городской округ.

География 

Территория Гражданского сельсовета располагалась в юго-западной части Минераловодского района в 36 километрах от города Минеральные Воды на равнинной местности. В пределах границ упразднённого муниципального образования протекают реки Кума и Горькая. Особенностью географического расположения сельсовета являлось нахождение относившихся к его территории населённых пунктов в пойменной части реки Кумы. Площадь территории составляла 18785 га.

Состав сельского поселения 
До 2015 года в состав территории Гражданского сельсовета входили 5 населённых пунктов:

Упразднённые населённые пункты

28 февраля 1991 года Президиум Ставропольского краевого Совета народных депутатов решил «Исключить из учётных данных в связи с переселением жителей в другие населённые пункты посёлок Туманский Гражданского сельсовета Минераловодского района».

18 мая 1998 года Губернатор Ставропольского края постановил «Исключить в связи с переселением жителей в другие населенные пункты из учётных данных по Гражданскому сельсовету Минераловодского района посёлок Верхнебалковский».

Население 

Национальный состав

Органы власти 
Представительный орган — Совет депутатов Гражданского сельсовета, состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Минераловодского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году